Wacław Zaleski z Otoka – podkomorzy łęczycki, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Wacław Zaleski (oficer)
 Wacław Zaleski (poeta)
 Wacław Zaleski (polityk)
 Wacław Zaleski (profesor)